Cinco buques de la Armada de los Estados Unidos han llevado el nombre de Bonhomme Richard o Bon Homme Richard.

, anteriormente Duc de Duras, fue una fragata construida en Francia y puesta a disposición de John Paul Jones en 1779.
Bon Homme Richard, un crucero clase Wampanoag, su construcción fue cancelada en 1864.
, un portaaviones, fue renombrado Yorktown antes de su botadura.
, fue un portaaviones de la clase Essex.
, es un buque de asalto anfibio clase Wasp.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos